Ragösen – frazione della città di Coswig (Anhalt) (Sassonia-Anhalt)
 Ragösen – frazione della città di Bad Belzig (Brandeburgo)